Командный чемпионат мира 2011 — проходил с 16 по 26 июля в Нинбо (Китай).

Участники 

 Китай (команда страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
Армения
 Левон Аронян — 5 из 8;
 Сергей Мовсесян — 6 из 9;
 Владимир Акопян — 6 из 9;
 Габриэл Саркисян — 4½ из 9;
 Роберт Оганесян — 1 из 1.
Китай
 Ван Хао — 6 из 9;
 Ван Юэ — 7 из 9;
 Ли Чао — 5 из 8;
 Юй Янъи — 2 из 6;
 Дин Лижэнь — 2½ из 4.
Украина
 Василий Иванчук — 5 из 9;
 Павел Эльянов — 3 из 7;
 Захар Ефименко — 4 из 8;
 Александр Моисеенко — 6 из 8;
 Александр Арещенко — 1½ из 4.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — Ван Хао — 6 из 9;
 2-я — Ван Юэ — 7 из 9;
 3-я — Ян Непомнящий — 6 из 9;
 4-я — Александр Моисеенко — 6 из 8;
 запасной — Никита Витюгов — 4 из 6.

Ссылки 
 8th World Team Chess Championship: Ningbo 2011

Июль 2011 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2011 год в шахматах